A Dama de Monsoreau (livro), romance histórico de Alexandre Dumas, publicado em 1846.
 La Dame de Monsoreau, curta-metragem mudo francês, adaptação do romance de Dumas por Emile Chautard (1913).
 La Dame de Monsoreau, filme mudo francês, adaptação do romance de Dumas por Maurice Tourneur (1913).
 La Dame de Monsoreau (filme, 1923), filme mudo, adaptação do romance de Dumas por René Le Somptier (1923).
 A Dama de Monsoreau (folhetim de TV), folhetim de TV realizado por Yannick Andréi, veiculado em 1971.
 A Dama de Monsoreau (telefime), telefilme francês de Michel Hassan, veiculado em 2008.

Desambiguação